O Riacho das Marimbas é um riacho (um pequeno rio) brasileiro que banha o estado da Paraíba.

Ver também 
 Hidrografia

Marimbas, Riacho Das